Салуква́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Салуквадзе, Ананий Максимович (1889—1935) — грузинский социал-демократ, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Салуквадзе, Анзор Сергеевич (1932—2001) — советский и грузинский актёр.
 Салуквадзе, Аревалус Давидовна (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Салуквадзе, Лаша (род. 1981) — грузинский футболист.
 Салуквадзе, Нино Вахтанговна (род. 1969) — советская и грузинская спортсменка, олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе.
 Салуквадзе, Реваз — грузинский футболист
 Салуквадзе, Реваз Георгиевич — академик АН Грузии